

Cinema 
 Le vie della città (City Streets) – film del 1931 diretto da Rouben Mamoulian
City Streets – film del 1938

Musica 
 City Streets – album di Carole King del 1989
 City Streets – singolo di Carole King del 1989, tratto dall'album omonimo